Ке́рну () — эстонский топоним:

 Керну — деревня в волости Сауэ (до 2017 года — в волости Керну), уезд Харьюмаа.
 Керну — бывшая волость в уезде Харьюмаа (1992—2017).
 Керну — мыза в уезде Харьюмаа.
 Керну — озеро в уезде Ляэне-Вирумаа.